Андрыч () — польская фамилия. Известные носители:

 Андрыч, Нина (1912—2014) — польская актриса.
 Андрыч, Чеслав (1878—1943) — польский дипломат.